

Geografia

 Vauda – frazione di Nole nella città metropolitana di Torino
 Vauda Canavese – comune italiano della città metropolitana di Torino
 Riserva naturale della Vauda – riserva naturale del Piemonte